Ли́нкольн () — английская фамилия. Известные носители:

Семья президента Авраама Линкольна 
 Авраам Линкольн (1809—1865) — 16-й президент США
 Самуэль Линкольн (1622—1690) — иммигрант, дальний предок президента
 Авраам Линкольн (капитан) (1744—1786) — дедушка президента
 Томас Линкольн (1778—1851) — отец президента
 Нэнси Линкольн (1784—1818) — мать президента
 Мэри Тодд Линкольн (1818—1882) — жена президента
 Роберт Тодд Линкольн (1843—1926) — сын президента
 Эдвард Бейкер Линкольн (1846—1850) — сын президента
 Уильям Уоллес Линкольн (1850—1862) — сын президента
 Тэд Линкольн (1853—1871) — сын президента
 Авраам Линкольн II (1873—1890) — внук президента, сын Роберта Тодда Линкольна
 Гейтвуд Линкольн (1875—1957) — сын двоюродного брата президента, дважды губернатор Американского Самоа

Другие носители фамилии 
 Эндрю Линкольн (род. в 1973) — британский актёр
 Бенджамин Линкольн (1733—1810) — генерал, участвовавший в войне за независимость США
 Бланш Линкольн (род. в 1960) — сенатор от штата Арканзас
 Фредерик Уолкер Линкольн (младший) (1817—1898) — политик, мэр Бостона в 1850-х и 1860-х годах
 Фредерик Уолкер Линкольн (младший), III (1898—1968) — член семьи Рокфеллеров
 Фред Линкольн (1878—1940) — профессиональный бейсбольный судья
 Гарри Линкольн (1878—1937) — композитор
 Генри Линкольн (род. в 1930) — английский писатель, сценарист, актёр
 Холли Линкольн (род. в 1985) — канадская футболистка
 Лар Парк Линкольн (род. в 1961) — американская актриса
 Луиза Линкольн Керр (1892—1977) — американская скрипачка и композитор

См. также 
 Линкольн (настоящее имя Кассио де Соуза Соарес; род. в 1979) — бразильский футболист
 Эбби Линкольн (настоящее имя Анна Мария Вулдридж; 1930—2010) — американская джазовая певица, актриса
 Элмо Линкольн (настоящее имя Отто Элмо Линкенхельт; 1889—1952) — американский актёр
 Эндрю Линкольн (настоящее имя Эндрю Джеймс Клаттербак; род. в 1973) — английский киноактёр, режиссёр

Авраам Линкольн